Э́йджакс () — город в провинции Онтарио (Канада), в районе Дарем. Эйджакс находится в 25 км к востоку от Торонто, на берегу озера Онтарио. Основан в конце XVIII века. Площадь города составляет 67,09 км². По результатам переписи 2006 года население Эйджакса составляет 90 167 жителей, плотность населения — 1 344 чел./ км². Город является частью промышленного района «Золотая подкова» (). Во время Второй мировой войны здесь был построен военный завод. В 1947 году был основан университет. Известен в частности как родина панк-рок группы Sum 41.

Известные жители и уроженцы 
 Sum 41 — канадская панк-группа
 Boi-1da — канадский хип-хоп продюсер
 Джессика Тайлер — актриса
 Фан Тхи Ким Фук — врач вьетнамского происхождения, ранее известная как «напалмовая девочка».

Демография 
По данным канадской переписи 2006 года, население Эйджакса составляет 90 167 чел. Из них 64 % канадцев и 36 % меньшинств. Крупнейшими меньшинствами являются афроамериканцы (13 %), выходцы из Южной Азии (11 %), филиппинцы (3 %), и китайцы (2 %).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Annual Juried Art Exhibition
 The Ajax Ice Waves

Города Онтарио